

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Kaiserslautern: 1997-1998

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale bulgara